Харипо има више значења:

 Харипо (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Харипо (Виљамар), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику